Sirija
 Quneitra, razoreni grad na Golanskoj visoravni
 Quneitra (nahija)
 Quneitra (okrug)
 Quneitra (pokrajina)